Martinsville kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Martinsville (del av en befolkad plats), New South Wales, Lake Macquarie Shire,

USA 

 Martinsville (ort i USA, Illinois), Clark County, 
 Martinsville, Indiana, countyhuvudort, Morgan County, 
 Martinsville, Ohio, ort, Clinton County, 
 Martinsville, Virginia, countyhuvudort, City of Martinsville, 
 Martinsville (ort i USA, New Jersey), Somerset County, 
 Martinsville (ort i USA, Ohio, Holmes County), 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar